Herchies (België), een deelgemeente van Jurbeke
 Herchies (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk